Le royaume du Kénédougou autour de Sikasso (Mali).
 La province du Kénédougou au Burkina Faso.